Jméno Agapetus nosili dva papežové římskokatolické církve. Jméno je latinskou formou řeckého jména Αγαπητος (Agapetos), které se překládá jako „milovaný“.

papežové
 sv. Agapetus I. – pontifik v letech 535–536
 Agapetus II. – pontifik v letech 946–955

Papežové podle jména